Název Radíkov má více sídel:
 Radíkov, obec v okrese Přerov
 Radíkov (Olomouc), část města Olomouc v okrese Olomouc
 Radíkov (Český Rudolec), část obce Český Rudolec v okrese Jindřichův Hradec
 Horní Radíkov, část obce Český Rudolec v okrese Jindřichův Hradec